Ехидо Висенте Гереро има више значења:

 Ехидо Висенте Гереро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Висенте Гереро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ехидо Висенте Гереро, Ваље Секо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Висенте Гереро, Лос Потрерос (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ехидо Висенте Гереро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Висенте Гереро, Сеис Интернасионал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику